Eva Mirabal (1920 - 1968), artiste peintre amérindienne.
 Luis Manuel « Guajiro » Mirabal Vázquez (1933-), trompettiste cubain.
 Sœurs Mirabal
 Yamilet Mirabal de Chirino (née en 1980), femme politique vénézuélienne, deux fois ministre.
 José Gregorio Diaz Mirabal, leader amérindien, coordonnateur du Congrès des organisations autochtones du bassin amazonien (COICA).

Toponyme 
 Hermanas Mirabal